Dit is een lijst van planetoïden 20601-20700. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (20601) - || 1999 RD197|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (20602) - || 1999 RC198|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (20603) - || 1999 RT199|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (20604) Vrishikpatil || 1999 RW205|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (20605) - || 1999 RX209|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (20606) - || 1999 RM214|| 5 september 1999 || LONEOS
|-
| (20607) - || 1999 RR219|| 4 september 1999 || LONEOS
|-
| (20608) - || 1999 RH224|| 7 september 1999 || LONEOS
|-
| (20609) - || 1999 RO225|| 3 september 1999 || Spacewatch
|-
| (20610) - || 1999 RK235|| 8 september 1999 || CSS
|-
| (20611) - || 1999 RL235|| 8 september 1999 || CSS
|-
| (20612) - || 1999 RT237|| 8 september 1999 || CSS
|-
| (20613) - || 1999 RE240|| 11 september 1999 || LONEOS
|-
| (20614) - || 1999 SN3|| 24 september 1999 || LINEAR
|-
| (20615) - || 1999 SZ3|| 29 september 1999 || K. Korlević
|-
| (20616) Zeeshansayed || 1999 SH6|| 30 september 1999 || LINEAR
|-
| (20617) - || 1999 SA7|| 29 september 1999 || LINEAR
|-
| (20618) Daniebutler || 1999 SG7|| 29 september 1999 || LINEAR
|-
| (20619) - || 1999 SB10|| 30 september 1999 || F. B. Zoltowski
|-
| (20620) - || 1999 SW10|| 30 september 1999 || CSS
|-
| (20621) - || 1999 TK11|| 9 oktober 1999 || J. Nomen
|-
| (20622) - || 1999 TQ11|| 8 oktober 1999 || Kleť
|-
| (20623) Davidyoung || 1999 TS11|| 10 oktober 1999 || M. Abraham, G. Fedon
|-
| (20624) Dariozanetti || 1999 TB12|| 9 oktober 1999 || S. Sposetti
|-
| (20625) Noto || 1999 TG20|| 9 oktober 1999 || A. Tsuchikawa
|-
| (20626) - || 1999 TH21|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (20627) - || 1999 TF38|| 1 oktober 1999 || CSS
|-
| (20628) - || 1999 TS40|| 5 oktober 1999 || CSS
|-
| (20629) - || 1999 TB90|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (20630) - || 1999 TJ90|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (20631) Stefuller || 1999 TW91|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (20632) Carlyrosser || 1999 TC92|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (20633) - || 1999 TU93|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (20634) Marichardson || 1999 TP94|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (20635) - || 1999 TV96|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (20636) - || 1999 TC97|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (20637) - || 1999 TX103|| 3 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (20638) Lingchen || 1999 TV108|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (20639) Michellouie || 1999 TD109|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (20640) - || 1999 TF118|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (20641) Yenuanchen || 1999 TF121|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (20642) Laurajohnson || 1999 TC124|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (20643) Angelicaliu || 1999 TK142|| 7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (20644) Amritdas || 1999 TN144|| 7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (20645) - || 1999 TH149|| 7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (20646) Nikhilgupta || 1999 TM150|| 7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (20647) - || 1999 TQ155|| 7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (20648) - || 1999 TF166|| 10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (20649) Miklenov || 1999 TP170|| 10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (20650) - || 1999 TG173|| 10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (20651) - || 1999 TE219|| 1 oktober 1999 || CSS
|-
| (20652) - || 1999 TY229|| 2 oktober 1999 || CSS
|-
| (20653) - || 1999 TN245|| 7 oktober 1999 || CSS
|-
| (20654) - || 1999 TO247|| 8 oktober 1999 || CSS
|-
| (20655) - || 1999 TT248|| 8 oktober 1999 || CSS
|-
| (20656) - || 1999 TX258|| 9 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (20657) - || 1999 TL261|| 14 oktober 1999 || LONEOS
|-
| (20658) Bushmarinov || 1999 TY270|| 3 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (20659) - || 1999 UE || 16 oktober 1999 || K. Korlević
|-
| (20660) - || 1999 UF || 16 oktober 1999 || K. Korlević
|-
| (20661) - || 1999 UZ || 16 oktober 1999 || K. Korlević
|-
| (20662) - || 1999 UC1|| 16 oktober 1999 || K. Korlević
|-
| (20663) - || 1999 UU2|| 19 oktober 1999 || C. W. Juels
|-
| (20664) - || 1999 UV4|| 31 oktober 1999 || A. Galád, J. Tóth
|-
| (20665) - || 1999 UQ8|| 29 oktober 1999 || CSS
|-
| (20666) - || 1999 UX8|| 29 oktober 1999 || CSS
|-
| (20667) - || 1999 UM11|| 27 oktober 1999 || K. Korlević
|-
| (20668) - || 1999 UN11|| 27 oktober 1999 || K. Korlević
|-
| (20669) - || 1999 UO13|| 29 oktober 1999 || CSS
|-
| (20670) - || 1999 UA46|| 31 oktober 1999 || CSS
|-
| (20671) - || 1999 UX48|| 31 oktober 1999 || CSS
|-
| (20672) - || 1999 UU50|| 30 oktober 1999 || CSS
|-
| (20673) Janelle || 1999 VW || 3 november 1999 || G. Bell
|-
| (20674) - || 1999 VT1|| 4 november 1999 || T. Urata
|-
| (20675) - || 1999 VK6|| 5 november 1999 || T. Kobayashi
|-
| (20676) - || 1999 VA7|| 8 november 1999 || C. W. Juels
|-
| (20677) - || 1999 VT7|| 7 november 1999 || K. Korlević
|-
| (20678) - || 1999 VE9|| 8 november 1999 || K. Korlević
|-
| (20679) - || 1999 VU9|| 9 november 1999 || C. W. Juels
|-
| (20680) - || 1999 VX9|| 9 november 1999 || C. W. Juels
|-
| (20681) - || 1999 VH10|| 9 november 1999 || T. Kobayashi
|-
| (20682) - || 1999 VP23|| 14 november 1999 || C. W. Juels
|-
| (20683) - || 1999 VT44|| 4 november 1999 || CSS
|-
| (20684) - || 1999 VW44|| 4 november 1999 || CSS
|-
| (20685) - || 1999 VX48|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (20686) Thottumkara || 1999 VX54|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (20687) Saletore || 1999 VQ60|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (20688) - || 1999 VR62|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (20689) Zhuyuanchen || 1999 VF63|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (20690) Crivello || 1999 VY66|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (20691) - || 1999 VY72|| 11 november 1999 || R. H. McNaught
|-
| (20692) - || 1999 VX73|| 1 november 1999 || Spacewatch
|-
| (20693) Ramondiaz || 1999 VV81|| 5 november 1999 || LINEAR
|-
| (20694) - || 1999 VT82|| 1 november 1999 || Spacewatch
|-
| (20695) - || 1999 VM92|| 9 november 1999 || LINEAR
|-
| (20696) Torresduarte || 1999 VJ95|| 9 november 1999 || LINEAR
|-
| (20697) - || 1999 VK115|| 9 november 1999 || CSS
|-
| (20698) - || 1999 VE127|| 9 november 1999 || Spacewatch
|-
| (20699) - || 1999 VJ144|| 11 november 1999 || CSS
|-
| (20700) - || 1999 VG145|| 8 november 1999 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten